Andrew Noble kan syfta på:

* Andrew Noble, 1:e baronet (1831–1915), skotsk fysiker
 Andrew Noble (född 1984), brittisk alpin skidåkare